Lake Isabella (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Lake Isabella (meer), een stuwmeer in de Amerikaanse staat Californië
 Lake Isabella (Michigan), een dorp in de Amerikaanse staat Michigan
 Lake Isabella Historic Residential District, een historische wijk in Lake City, in de Amerikaanse staat Florida